Бранш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 135 км на північний захід від Діжона, 12 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 498,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бранш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бранш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна